Guaimar ou Gaimar (en latin Guaimar(i)us, Gaimar(i)us ou Waimar(i)us ; en italien Guaimar(i)o ou Gaimar(i)o), est un anthroponyme d'origine germanique dérivé de Waimar, composé de l'élément wai-, peut-être dérivé du proto-germanique *wegaz « voie, chemin », et de l'élément -mar, dérivé du proto-germanique *mērijaz « fameux, célèbre, illustre, renommé ».

Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Guaimar (mentionné en 743), abbé au monastère de Sithiu ;
 Guaimar (mort en 901), prince de Salerne de 880 à 900 ;
 Guaimar (mort en 946), prince de Salerne de 900 à 946 ;
 Guaimar (mort en 1027), prince de Salerne de 999 à 1027 ;
 Guaimar (mort en 1052), prince de Salerne (1027–1052), duc d'Amalfi (1039–1052), duc de Gaète (1040–1041) et prince de Capoue (1038–1047) ;
 Guaimar (), duc d'Amalfi de 1047 à 1052.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom germanique
Homonymie de prénom